Tenisový turnaj ATP International German Open 2012, oficiálním názvem se jménem sponzora Bet-at-home Open – German Tennis Championships 2012, se konal ve dnech 16. až 22. července v německém Hamburku. Událost se odehrávala v areálu Am Rothenbaum na otevřených antukových dvorcích jako součást kategorie ATP World Tour 500. Odměny činily 1 015 000 EUR.

Obhájce titulu a druhý nasazený Francouz Gilles Simon podlehl ve druhém kole zkušenému Němci Tommy Haasovi. Ten pak ve finále podlehl argentinskému vítězi Juanu Mónacovi.

Mužská dvouhra

Nasazení hráčů 
  Nicolás Almagro (semifinále)
  Gilles Simon (2. kolo)
  'Juan Mónaco (vítěz)
  Marin Čilić (semifinále)
  Fernando Verdasco (1. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (čtvrtfinále)
  Florian Mayer  (čtvrtfinále)
  Viktor Troicki (1. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Matthias Bachinger
  Tommy Haas
  Julian Reister

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Federico Delbonis
  Marsel İlhan
  Daniel Muñoz de la Nava
  Horacio Zeballos

Odhlášení 
  Oliver Marach (zranění hlezna)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (čtvrtfinále)
  Alexander Peya /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Daniele Bracciali /  Oliver Marach (odstoupili)
  Jonatan Erlich /  Andy Ram (semifinále)

Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= M Bhupathi  R Bopanna
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= B Soares  A Waske
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=64
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Chardy  G Simon
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= C Kas  V Troicki
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=[4]

| RD1-seed05=Alt
| RD1-team05={{Nowrap| R Dutra da Silva  D Muñoz de la Nava}}
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M Fyrstenberg  P Kohlschreiber
| RD1-score06-1=62
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= R Haase  J-J Rojer
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= J Mónaco  E Schwank
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= P Andújar  F Fognini
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= R Kern  K Krawietz
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= C Berlocq  F Čermák
| RD1-score11-1=66
| RD1-score11-2=77
| RD1-score11-3=[3]
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= J Erlich  A Ram
| RD1-score12-1=78
| RD1-score12-2=63
| RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= J Murray  A Sá
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=[7]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= D Marrero  F Verdasco
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=[10]

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= T Kamke  J Reister
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Peya  N Zimonjić
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= M Bhupathi  R Bopanna
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=[7]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Chardy  G Simon
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=[10]

| RD2-seed03=Alt
| RD2-team03={{Nowrap| R Dutra da Silva  D Muñoz de la Nava}}
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=[13]
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= R Haase  J-J Rojer
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=[11]

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= P Andújar  F Fognini
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= J Erlich  A Ram
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= D Marrero  F Verdasco
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=[10]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= A Peya  N Zimonjić
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3=[8]

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= J Chardy  G Simon
| RD3-score01-1=0
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=Alt
| RD3-team02=

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Hamburg European Open
Tenis v Německu v roce 2012